Василий Александрович:
 Василий Александрович (ум. 1271) — новгородский князь.
 Василий Александрович (ум. 1314) — князь брянский.
 Василий Александрович Ластка (XV век) — невладетельный ростовский князь.
 Василий Александрович (ум. 1351) — князь пронский, великий князь рязанский.
 Василий Александрович Романов (1907—1989) — князь императорской крови.